Германія () — власна назва.

 «Германія» — етнографічний опис германських племен, який створив Публій Корнелій Тацит в кінці першого століття.
 Германія — мис на північному заході острова Рудольфа.
 241 Германія — астероїд головного поясу.
 Верхня Германія — провінція Римської імперії з центром у теперішньому місті Майнц.
 Нижня Германія — провінція Римської імперії з центром у теперішньому місті Кельн.
 Стародавня Германія — цивілізація древніх германців, яка займала територію між Маасом і Німаном.

Див. також 
 Німеччина — сучасна країна, яка займає частину території Стародавньої Германії
 Германій
 Германці
 Германізація
 Германістика
 Германізм